Vzorec C8H18 může označovat:

Existují tyto izomery oktanu, případně další enantiomery chirálních sloučenin (v hranatých závorkách číslo CAS):

 oktan (n-oktan) [111-65-9]
 2-methylheptan [592-27-8]
 3-methylheptan [589-81-1], racemická směs enantiomerů:
 (R)-3-methylheptanu [111002-96-1] a
 (S)-3-methylheptanu [6131-25-5]
 4-methylheptan [589-53-7]
 3-ethylhexan [619-99-8]
 2,2-dimethylhexan [590-73-8]
 2,3-dimethylhexan [584-94-1], racemická směs:
 (R)-2,3-dimethylhexanu [393810-12-3] a
 (S)-2,3-dimethylhexanu [393810-11-2]
 2,4-dimethylhexan [589-43-5] nebo [116502-44-4], racemická směs:
 (R)-2,4-dimethylhexanu [116836-51-2] a
 (S)-2,4-dimethylhexanu [53990-98-0]
 2,5-dimethylhexan [592-13-2]
 3,3-dimethylhexan [563-16-6]
 3,4-dimethylhexan [583-48-2], racemická směs + diastereomer (meso-forma):
 (R,R)-3,4-dimethylhexanu [52919-17-2]
 (R,R)-3,4-dimethylhexanu [10203-80-2]
 (3R,4S)-3,4-dimethylhexan neboli (3S,4R)-3,4-dimethylhexan [52949-33-4] (meso-forma)
 3-ethyl-2-methylpentan [609-26-7]
 3-ethyl-3-methylpentan [1067-08-9]
 2,2,3-trimethylpentan [564-02-3], racemická směs:
 (R)-2,2,3-trimethylpentanu [54665-47-3] a
 (S)-2,2,3-trimethylpentanu [40824-48-4]
 2,2,4-trimethylpentan neboli isooktan, [540-84-1]
 2,3,3-trimethylpentan [560-21-4]
 2,3,4-trimethylpentan [565-75-3]
 2,2,3,3-tetramethylbutan [594-82-1]

{{DISPLAYTITLE:C8H18}}